

Hydronyme 
Le Liamone est un fleuve côtier français de l'île de Corse dans le département de la Corse-du-Sud. Il se jette dans la Mer Méditerranée.

Ce fleuve est éponyme en 1793 du département du Liamone, ancien département français créé en 1793 lors de la première partition de la Corse et supprimé en 1811 quand le département de la Corse fut restauré. Il le fut également plus récemment de la communauté des communes du Liamone, dissoute en 2017.

Navire 
 Le NGV Liamone est un navire à grande vitesse de la SNCM. Il a été construit par les chantiers Alstom Leroux Naval (Lorient).
 Le NGV Liamone II, nom sous lequel la SNCM a affrété le navire à grande vitesse Aeolos Kenteris 1.